El término Solo puede hacer referencia a:

Cine 
 Solo (1991), película canadiense producida por la quebequense Paule Baillargeon.
 Solo (1996), película mexicana.
 Solo (2014), película venezolana.
 Han Solo: una historia de Star Wars (2018), película estadounidense sobre el personaje de Star Wars.
 Solo (2018), película española dirigida por Hugo Stuven Casasnovas.

Geografía 
 Solo, volcán entre Chile-Argentina.
 Surakarta (coloquialmente llamada Solo), una ciudad en Java Central, Indonesia.

Música 
 Solo, término musical que designa una composición que ejecuta un instrumentista o cantante en solitario.
 Solo (1973), álbum de Cecil Taylor.
 Solo (1976), álbum de Don McLean.
 Solo (1978), álbum de Kaipa.
 Solo (1979), álbum de Egberto Gismonti.
 Solo (1992), álbum de Ekhymosis.
 Solo (1999), álbum de Hugh Cornwell.
 Solo (2001), álbum de DC Talk.
 Solo (2002), álbum de Brian Harvey.
 Solo (2002), álbum de Oscar Peterson.
 Solo (2004), álbum de Ricardo Arjona.
 Solo, canción de Alsou, representante de Rusia en Eurovision de 2000 (:en:Solo (Alsou song)).
 Solo, canción y Lado B de un sencillo de Víctor Jara.
 Solos, canción de Tony Dize con el dúo Plan B.
 Solo, canción de Maelo Ruiz.
 Solo (2008), canción de la banda colombiana Benavides Band.
 Solo, canción de Zoé.
Solo, canción de Frank Ocean.
 Solo (2018), canción de Clean Bandit y Demi Lovato.
 Solo (2018), canción de Jennie, miembro de Blackpink.

Personajes 
 Jimmy Reiher, Jr., luchador profesional conocido como Solo
 Han Solo, personaje de Star Wars.
 Solo, personaje de Mundo Caníbal.
 Hope Solo (1981), mujer futbolista profesional estadounidense.
 Gary McKinnon, hacker británico conocido como Solo.
 Juan Solo, seudónimo de Juan Jiménez Domenech, McDesam barcelonés, ex-componente del grupo rapero Sólo los Solo.
 Juan Solo (1969), humorista español.

Otros 
 Solo (poema), composición lírica de del poeta estadounidense Edgar Alan Poe.
 Solo, refresco noruego.